Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Mona Guerrant e Ann Kiyomura che hanno battuto in finale Marita Redondo e Greer Stevens 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (semifinali)
 Mona Guerrant /  Ann Kiyomura (Campionesse)

 Rosie Casals /  Françoise Dürr (semifinali)
 Evonne Goolagong /  Peggy Michel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1976